Bootle steht für:

 Bootle, eine Stadt im Westen Englands 
 Bootle (Cumbria), ein Dorf in Cumbria, England
 Bootle (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus

Bootle ist der Name folgender Personen:

 Andrew Bootle-Wilbraham (* 1977), britischer Adliger
 Arthur Bootle-Wilbraham, 5. Baron Skelmersdale (1876–1969), britischer Adliger
 Edward Bootle-Wilbraham, 1. Baron Skelmersdale (1771–1853), britischer Adliger
 Edward Bootle-Wilbraham, 1. Earl of Lathom (1837–1898), britischer Adliger
 Edward Bootle-Wilbraham, 2. Earl of Lathom (1864–1910), britischer Adliger
 Edward Bootle-Wilbraham, 3. Earl of Lathom (1895–1930), britischer Adliger
 Lionel Bootle-Wilbraham, 6. Baron Skelsmerdale (1896–1973), britischer Adliger und Mitglied des House of Lords
 Roger Bootle-Wilbraham, 7. Baron Skelmersdale (1945–2018), britischer Politiker und Mitglied des House of Lords